Sirmond est un nom de famille français notamment porté par :

 Antoine Sirmond (1581-1643), théologien jésuite du , neveu du suivant ;
 Jacques Sirmond (1559–1651), prêtre jésuite, patrologue et historien français ;
 Jean Sirmond (1589–1649), poète néolatin et homme de lettres français, neveu du précédent.

Notes et références 

Patronyme français